Deklination (latin declinatio, av declinare, böja) kan syfta på:

 Deklination (astronomi) – en av två vinkelkoordinater för lägesbestämning av ett himmelsobjekt
 Deklination (lingvistik) – inom grammatiken böjningen av substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord
 Magnetisk deklination – ett skäl till att en magnetkompass inte pekar exakt mot nordpolen